Le terme DOA ou D.O.A. est le plus souvent un sigle.

Aéronautique 
 D.O.A., Design Organisation Approval, ou en français, Agrément d'Organisme de Conception

Musique 
 D.O.A., groupe de punk hardcore/rap fondé en 1978 et originaire de Vancouver, au Canada
 D.O.A: The Third and Final Report of Throbbing Gristle, deuxième album du groupe de musique industrielle Throbbing Gristle publié en 1978
 D.O.A., titre d'une chanson du groupe Hongroie de hard rock Van Halen dans son album Van Halen II, paru en 1979
 Dead or Alive, groupe de new wave fondé en 1980
 D.O.A. Dead on Arrival, chanson de Billy Idol parue en 1982
 D.O.A., titre d'une chanson du groupe de thrash metal suisse Coroner parue en 1989 dans l'album No More Color (racisme)
 D.O.A., titre d'une chanson du groupe américain de garage rock Dead Moon parue en 1991
 doa, groupe de J-rock fondé en 2004
 DOA, chanson du groupe américain de rock/grunge Foo Fighters dans son album In Your Honor, paru en 2005
 D.O.A. (Death of Auto-Tune), chanson du rappeur Jay-Z sortie en 2009
 D.O.A., titre d'une chanson du groupe Américain de thrash metal Havok dans son album Time Is Up, paru en 2011
 DOA est le titre d'une chanson de Rich Brian parue en 2020 dans son EP "1999".

Culture 
 D.O.A., une association fédérative pour la promotion des orgues en Alsace

Cinéma 

 , titre original de Mort à l'arrivée, film noir américain de Rudolph Maté sorti en 1950
 , titre original de Mort à l'arrivée, film noir américain d'Annabel Jankel et Rocky Morton sorti en 1988
 , trilogie de films de Takashi Miike

Géographie 
 Dôa, torrent du Vaucluse

Littérature 
 DOA, le nom de plume d'un auteur français de romans noirs

Jeux vidéo 
 Dead or Alive, titres de jeux vidéo et de leur adaptation cinématographique

Média 
 DOA (Dauphine On Air), webradio de l'Université Paris-Dauphine.

Expressions en anglais 
  Dead on arrival (« mort à l'arrivée »), qui signifie qu'une personne était déjà morte à son arrivée à l'hôpital ou, dans le cas d'un matériel, que celui-ci est en panne au déballage. Par extension, cette expression peut désigner en argot des échecs cuisants dès leur sortie ()
  Dead or alive («  »), expression qui pouvait figurer sur les avis de recherche de hors-la-loi
  Design Organisation Approval, couramment utilisée en aéronautique, correspond à l'agrément d'organisme de conception, en raccourci « agrément de conception », titre attribué par l'AESA, et nécessaire pour envisager en Europe la conception d'avions
  Deed Of Agreement ce qui est en fait un contrat entre deux parties

Références 

Homonymie de titre
Sigle de 3 caractères